Branno peut faire référence à :
Brännö, une localité de Suède,
, plusieurs localités de Pologne.
 Branno village de la voïvodie de Grande-Pologne.